Dorota z Sanguszków Sanguszkowa (13 kwietnia 1799 - 3 maja 1821) – księżniczka, córka Eustachego Erazma i Klementyny z Czartoryskich, siostra  Władysława Hieronima i Romana Stanisława.

Życiorys 
Wyszła za mąż za krewnego Karola Sanguszkę (1779-1840), wnuka Pawła Karola, którego Dorota była prawnuczką. Małżeństwo po roku zakończyło się rozwodem. Po nagłej śmierci córki Klementyna Czartoryska wraz z mężem ufundowała kościół pod wezwaniem św. Doroty w Sławucie. W krypcie tego kościoła pochowano Dorotę Sanguszkową.

Przypisy

Przodkowie

Literatura 

Dorota Sanguszkowa
Urodzeni w 1799
Zmarli w 1821